Assedio di Siracusa – assedio cartaginese avvenuto nel 405-404 a.C.
 Assedio di Siracusa – assedio cartaginese avvenuto nel 397 a.C.
 Assedio di Siracusa – assedio cartaginese avvenuto nel 343 a.C.
 Assedio di Siracusa – assedio cartaginese avvenuto nel  311 a.C.
 Assedio di Siracusa – assedio cartaginese avvenuto nel  278 a.C.
 Assedio di Siracusa – assedio romano avvenuto nel 212 a.C. nell'ambito della seconda guerra punica
 Assedio di Siracusa – assedio dei Goti avvenuto nel 549
 Assedio di Siracusa – assedio degli Aghlabidi avvenuto nell'827
 Assedio di Siracusa – assedio degli Aghlabidi avvenuto nell'868
 Assedio di Siracusa – assedio degli Aghlabidi avvenuto nell'878
 Assedio di Siracusa – assedio angioino del 1296
 Assedio di Siracusa – assedio angioino del 1298